Kelchner ist eine in Böhmen und Österreich gebräuchliche Bezeichnung der Kalixtiner

Kelchner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kelchner (1831–1895), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Heinrich Kelchner (1900–1986), deutscher Ingenieur und nationalsozialistischer Wirtschaftsführer
 Johann Andreas Kelchner (1789–1865), Beamter der preußischen Gesandtschaft am Bundestag in Frankfurt